Mannheim & Co. ist Namensteil der Firma der folgenden Unternehmen

* KTS Kärlicher Ton- und Schamottewerke Mannheim & Co. KG, 1867 gegründetes Familienunternehmen zum Abbau- und Verarbeitung von Tonen, siehe auch Karl Heinrich–Grube am Kärlicher Berg in der Eifel
 Berliner Luxus-Papier-Industrie Mannheim & Co., im 19. Jahrhundert in Berlin gegründeter Papierproduzent mit angeschlossenem Ansichtskartenverlag